Александра Александровна Панова (родилась 2 марта 1989 года в Краснодаре, СССР) — российская профессиональная теннисистка; победительница семи турниров WTA в парном разряде; финалистка Кубка Федерации (2013) в составе национальной сборной России; полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции, Уимблдон-2006). Мастер спорта России международного класса (2014).

Общая информация 
Александра — младшая из двух дочерей Галины и Александра Пановых (гандболист, заслуженный тренер СССР); её сестру зовут Ольга (некоторое время также пробовала себя в протуре, чемпионка России в команде).

Свои первые шаги в теннисе Александра сделала в девять лет. Во время матча Панова предпочитает действовать за задней линией. Любимым покрытием называет грунт.

Выступает за теннисный клуб ЦСКА.

Спортивная карьера 
Первых побед на турнирах из цикла ITF Панова добилась в 2005 году. Первое выступление в основных соревнованиях WTA-тура пришлось на июль 2008 года, когда россиянка выступила на турнире в Стокгольме. В сентябре 2009 года она дважды выходила в четвертьфинал турниров WTA в Гуанчжоу и Ташкенте.

Первая победа на турнире WTA пришла к Пановой в парном разряде турнира в Ташкенте в сентябре 2010 года. Совй успех она разделила с белорусской теннисисткой Татьяной Пучек. В июле 2011 года в дуэтее с Урсулой Радваньской Александра выиграла 100-тысячник ITF в Биаррице в парном разряде. После многих попыток попасть в основную сетку турнира серии Большого шлема через квалификационный отбор, Пановой наконец удалось это сделать на Открытом чемпионате США, где она проигрывает в первом же раунде девятой ракетке мира Марион Бартоли. Осенью Александра выиграла два 50-тысячника ITF.

В феврале 2012 года Панова на турнире в Боготе смогла выйти в первый одиночный финал WTA. В титульном матче россиянка проиграла испанской теннисистке Ларе Арруабаррене со счётом 2-6, 5-7. В парном розыгрыше турнира в Боготе Панова смогла стать чемпионкой, выиграв главный приз совместно с Евой Бирнеровой. После турнира Александра впервые вошла в первую сотню одиночного женского рейтинга. В апреле Панова выиграла ещё один титул в парном разряде. Она в дуэте с Петрой Цетковской стала чемпионкой на грунтовом турнире в Фесе. В мае уже в команде с Урсулой Радваньской Панова выиграла парный приз на 100-тысячнике ITF в Кань-сюр-Мер. В июле россиянка вышла в полуфинал турнира WTA в Баку.

В феврале 2013 года в альянсе с Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана Панова добирается до парного финала турнира в Паттайе. Еще в один парный финал в том месяце она вышла на турнире в Боготе в дуэте с Евой Бирнеровой. В сентябре александра выиграла два одиночных турнира ITF в Грузии. В ноябре в возрасте 24-х лет она дебютирует в составе сборной России в розыгрыше Кубка Федерации. Этот дебют пришёлся на финал турнира против сборной Италии. Россиянки проиграли тот матч в сухую (0-4), а Панова сыграла один матч против Роберты Винчи, проиграв его в напряженной борьбе — 7-5, 5-7, 6-8.

В июле 2014 года Панова выиграла 100-тысячник ITF в парах. Произошло это в Контрексвиле, где она выступала с Лорой Торп. В том же месяце она выиграла парный титул уже на турнире WTA в Баку, завоевав его в команде с Хезер Уотсон. В сентябре с соотечественницей Маргаритой Гаспарян вышла в парный финал турнира в Ташкенте.

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года Панова впервые на Больших шлемах преодолела барьер первого раунда одиночного турнира, но пройти ещё дальше ей мешает Мария Шарапова. В августе в дуэте с Гаспарян она берёт парный титул турнира в Баку. Это победа стала пятой в карьере Пановой на турнирах WTA в парном разряде. Еще один парный трофей Гаспарян и Панова выиграли в сентябре на турнире в Ташкенте.

В сентябре 2016 года Панова с Аллой Кудрявцевой добралась до финала в парах на турнире в Квебеке.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (30)

Победы (16)

Поражения (14)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 19 февраля 2018 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

История личных встреч

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты России
Мастера спорта России международного класса
Игроки ТК ЦСКА Москва